Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Tarpon Springs du 10 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Floride
Tennis aux États-Unis en 1983
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en octobre 1983